Теодорус Якобус Леонардус «Дик» Квакс (; ) — новозеландский легкоатлет голландского происхождения, специалист по бегу на длинные дистанции и марафону. Выступал на крупных международных соревнованиях на всём протяжении 1970-х годов, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Монреале, обладатель серебряной медали Игр Содружества, многократный победитель и призёр забегов национального значения. Также известен как спортивный функционер и политик.

Биография 
Дик Квакс родился 1 января 1948 года в городе Алкмар, Нидерланды. В возрасте шести лет в 1954 году вместе с семьёй переехал на постоянное жительство в Новую Зеландию, детство провёл в регионе Уаикато, где играл в регби и обнаружил в себе талант бегуна на длинные дистанции.

Под впечатлением от таких бегунов, как Питер Снелл и Мюррей Халберг, отправился в Окленд и познакомился с методиками выдающегося новозеландского тренера Артура Лидьярда. Пробегая каждую неделю по 100 миль, в 1968 году обратился за помощью к одному из учеников Лидьярда Джону Дэвису, бронзовому призёру Олимпийских игр 1964 года, и затем оставался его подопечным на протяжении всей своей спортивной карьеры. В 1969 году натурализовался, получив новозеландское гражданство.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в сезоне 1970 года, когда вошёл в основной состав новозеландской национальной сборной и побывал на Играх Содружества в Эдинбурге, откуда привёз серебряную медаль, выигранную на дистанции 1500 метров — на финише уступил только титулованному кенийцу Кипчоге Кейно.

Благодаря череде удачных выступлений в 1972 году Квакс удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Мюнхене, однако выступил здесь не очень удачно, на дистанции 5000 метров даже не смог отобраться в финал. Также в этом сезоне попробовал себя в беге по пересечённой местности, в частности становился чемпионом Новой Зеландии.

Долгое время из-за хронических травм Дик Квакс не мог полноценно выступать на соревнованиях и лишь в 1975 году после проведённой операции наконец вернулся в большой спорт. В этом сезоне, помимо прочего, помог новозеландской сборной завоевать золото на кроссовом чемпионате мира в Рабате.

В 1976 году отправился выступать на Олимпийских играх в Монреале — на сей раз на дистанции 5000 метров благополучно вышел в финал и занял в решающем забеге второе место после финна Лассе Вирена. Стартовал и на дистанции 10 000 метров, но здесь до финала не добрался.

После монреальской Олимпиады Квакс ещё в течение некоторого времени оставался в составе легкоатлетической команды Новой Зеландии и продолжал принимать участие в крупнейших международных стартах. Так, в 1977 году на соревнованиях в Стокгольме он пробежал 5000 метров за 13.12,9 — установил с этим временем мировой рекорд, который продержался около года, при этом национальным рекордом Новой Зеландии этот результат оставался более 31 года.

В 1978 году Квакс бежал 5000 и 10000 метров на Играх Содружества в Эдмонтоне, однако попасть здесь в число призёров не смог.

В 1979 году пробежал свой первой марафон, на соревнованиях в США занял четвёртое место и показал время 2:11.13 — на тот момент это был лучший результат для дебютанта в данной дисциплине.

В начале 1980 года на «Стэнфорд Стэдиум» установил рекорд Новой Зеландии в беге на 15 км (43.01,7) — ему не хватило пяти секунд до мирового рекорда, принадлежавшего голландцу Йосу Херменсу. Обновил свой личный рекорд в марафоне, показав время 2:10.47. Рассматривался как основной кандидат на участие в Олимпийских играх в Москве, тем не менее Новая Зеландия вместе с несколькими другими западными странами бойкотировала эти соревнования по политическим причинам.

Завершив спортивную карьеру, занимался тренерской и административной деятельностью. Позже проявил себя как политик, стал членом партии ACT, в период 2001—2007 годов избирался в окружной совет Манукау, участвовал в выборах мера Окленда, с 2011 года являлся членом городского совета.

Был трижды женат, имел троих детей.

Скончался 28 мая 2018 года.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Дик Квакс  — страница на сайте Олимпийского комитета Новой Зеландии

Бегуны на длинные дистанции Новой Зеландии
Марафонцы Новой Зеландии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1972 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Чемпионы мира по бегу по пересечённой местности
Призёры Игр Содружества по лёгкой атлетике
Чемпионы Новой Зеландии по лёгкой атлетике
Политики Новой Зеландии